Kallirói kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kallirói (ort i Grekland), Thessalien, Trikala, 
 Kallirröḯ, ort, Peloponnesos, Messenien, 

Robotskapade Greklandförgreningar